Steam Link — это аппаратное и программное решение, созданное компанией Valve для беспроводной потоковой передачи контента Steam с персонального компьютера или Steam Machine на мобильное устройство или другой монитор. Steam Link изначально был выпущен как аппаратное устройство одновременно с дебютом Steam Machines в ноябре 2015 года. Valve прекратила выпуск аппаратного устройства Steam Link в ноябре 2018 года в пользу поддержки своего программного приложения Steam Link для мобильных устройств и смарт-телевизоров, а также предоставления Steam Link в качестве программного обеспечения для микрокомпьютера Raspberry Pi.

Функциональность 
Steam Link, будь то в аппаратной или программной форме, поддерживает потоковую передачу контента с персонального компьютера, на котором работает Steam, на видео устройство. Steam Link позволяет использовать подключенный к нему игровой контроллер для управления игрой через подключение к домашнему компьютеру.

До марта 2019 года как персональный компьютер, так и аппаратное устройство Steam Link или мобильное устройство, использующее программное обеспечение Steam Link, должны были находиться в одной внутренней сети. С обновлением в марте 2019 года Valve представила обновление Steam Link Anywhere, которое позволяет осуществлять потоковую передачу через интернет, хотя на производительность потоковой передачи будет сильно влиять пропускная способность и задержка между персональным компьютером и устройством.

Оборудование 
Steam Link — это автономное аппаратное устройство, позволяющее передавать контент Steam с персонального компьютера по беспроводной сети на телевизор, включая интеграцию геймпада Steam Controller. Устройство было выпущено одновременно с дебютом Steam Machines в ноябре 2015 года. Valve незаметно прекратила выпуск Steam Link в ноябре 2018 года в пользу поддержки своего программного приложения Steam Link для мобильных устройств, смарт-телевизоров и программного пакета для Raspberry Pi.

Steam Link имеет следующие технические характеристики:

 Скорость 100 Мбайт/сек. Быстрый Ethernet и беспроводная связь 802.11ac 2×2 (MIMO)
 3× USB 2.0 порта
 Bluetooth 4.0
 HDMI выход
 Поддержка следующих периферийных устройств управления: Steam Controller, DualShock 4, Xbox One или 360 проводной контроллер, Xbox 360 беспроводной контроллер для Windows, Logitech беспроводной геймпад F710, или клавиатура и мышь.

При демонтаже были обнаружены следующие конкретные аппаратные части:

 Процессор Marvell DE3005-A1

 Процессор Marvell WiFi chip 88W8897
 Графический процессор Vivante GC1000

Steam Link поставляется с разными адаптерами питания для разных стран.

Программное обеспечение

Операционная система 
Steam Link использует модифицированную версию Linux, основанную на версии 3.8 Linux kernel. Можно включить корневой SSH-доступ к системе.

SDK 
Через месяц после релиза в Steam Link была добавлена поддержка приложений Steam Link, которые можно создавать с помощью SDK.Было создано несколько таких приложений, для доступа к Kodi, но по состоянию на ноябрь 2017 года для них не существует базы данных или хранилища.

Игры и приложения 
Любая игра Steam, которая может быть запущена на главном компьютере, может транслироваться по ссылке Steam. На хостинге Linux также можно транслировать игру для Windows с помощью бета-версии Proton (выпущена в августе 2018 года). Также можно играть в игры, не относящиеся к Steam.

Прекращение деятельности 
В ноябре 2018 года Valve объявила, что они больше не производят аппаратное устройство Steam Link и распродадут оставшиеся запасы. Valve продолжит поддерживать обновления программного обеспечения и устройств для существующего оборудования Steam Link, но направляет пользователей к мобильному приложению, чтобы обеспечить ту же функциональность.

Программное обеспечение 
В мае 2018 года Valve объявила о выпуске приложения Steam Link для устройств iOS, Android, TvOS и Android TV, которое позволит пользователям воспроизводить потоковые игры на этих устройствах без необходимости использования оборудования Link. Однако Apple убрала приложение из своего App Store из-за «бизнес-конфликтов с руководящими принципами приложений». В конечном итоге приложение было выпущено на iOS в мае 2019 года. В 2018 году Steam Link также был выпущен на смарт-телевизорах Samsung. В марте 2021 года Valve выпустила приложение для Linux и macOS.

Raspberry Pi 
Valve предоставляет бесплатное приложение для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3, 3 B+ и Raspberry Pi 4 под управлением Raspbian Stretch, которое обеспечивает ту же функциональность, что и оригинальное оборудование Steam Link. Valve опубликовала бета-версию пакета Steam Link для Raspberry Pi в декабре 3, 2018. Официальная версия была выпущена в декабре 13, 2018.

Примечания